Szegvári Menyhért (1921–1991) orvos
 Szegvári Menyhért (1949–2020) színész, rendező